Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1997/98 war die 53. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kamen Altona 93 sowie der Barsbütteler SV nach drei Jahren, der SC Condor Hamburg sowie Raspo Elmshorn nach einer Saison aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die beiden Aufsteiger TuS Dassendorf und Harburger SC (beide erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde Raspo Elmshorn, das in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufstieg. Der Zweitplatzierte Glashütter SV qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Schleswig-Holstein und unterlag dort dem 1. FC Phönix Lübeck.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Harburger SC musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der SV Börnsen nach drei Jahren und der Bramfelder SV nach vier Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1997/98 im deutschen Fußball-Archiv

1997
Fußballsaison 1997/98